Жидко́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 Жидков, Всеволод Станиславович (1979—2004) — сотрудник управления «В» Центра специального назначения ФСБ, капитан медицинской службы.
 Жидков, Геннадий Павлович (1928—1993) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1970), профессор (1973), организатор науки и просвещения.
 Жидков, Дмитрий Васильевич (1981—2005) — российский десантник, гвардии капитан, Герой Российской Федерации.
 Жидков, Герман Васильевич (1903—1953) — искусствовед.
 Жидков, Евгений Петрович (1926—2007) — учёный в области прикладной математики и математического моделирования.
 
 Жидков, Михаил Моисеевич (1918—1939) — советский пограничник, геройски погибший в бою с японскими интервентами, посмертно награждён орденом Ленина.
 Жидков, Николай Петрович (1918—1993) — советский и российский учёный, специалист по вычислительной математике.
 Жидков, Олег Андреевич (1931—2005) — учёный-американист, доктор юридических наук. 
 Жидков, Олег Михайлович (род. 1956) — советский и российский политик.
 
 Жидков, Станислав Николаевич (1927—??) — советский писатель, переводчик.



Прочее 
 Жидков переулок — улица на востоке Москвы в районе Преображенское, является фактически внутриквартальным проездом.

См. также 
 Житков